Limes, a Római Birodalom védelmét szolgáló határvonal
Matematika
 Határérték (limesz), matematikai analízisbeli fogalom
 Limesz, kategóriaelméleti fogalom a matematikában
 Limeszszámosság, halmazelméleti fogalom